Культабан — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Культабан — село в Алгинском районе Актюбинской области.

Россия 
 Культабан — деревня в Баймакском районе Башкортостана.